Sancho ist ein im spanischen und portugiesischen Sprachgebiet verbreiteter, mittelalterlicher männlicher Personenname.

Geschichte 
Das historisch früheste Auftreten des Namens wird gewöhnlich im baskischen Sprachraum lokalisiert. Einige der ältesten nachzuweisenden Namensträger stammen aus der Region La Rioja. Der Ursprung liegt vermutlich in römischer Zeit, bekannt ist die lateinische Namensform Sanctius, die mit Sancho gleichgesetzt wird. Sie geht wahrscheinlich auf den Namen des römischen Gottes Sancus zurück, der über vulgärlateinische Formen (Sauco, Sanco) in die iberoromanischen Sprachen gelangte. Im Mittelalter verbreitete sich der Name rasch in allen christlichen Reichen der Pyrenäenhalbinsel. Volksetymologisch wird er oft auf das spanische Wort santo, lateinisch sanctus („heilig“) zurückgeführt.

Der sehr verbreitete spanische Nachname Sánchez leitet sich als Patronymbildung von dem im Mittelalter beliebten Vornamen Sancho ab.

Die weibliche Namensform lautet Sancha und ist mit ihren lateinischen Vorgängerformen (Sanctia, Sancia, Santia) in den mittelalterlichen Zeugnissen parallel zu dem männlichen Vornamen sehr häufig belegt. So gehörte Sancha beispielsweise in Galicien im 12. und 13. Jahrhundert zu den acht häufigsten in den Quellen genannten Frauennamen.

Namenstag 
Als Namenstag wird der 5. Juni begangen, der Gedenktag des heiligen Sanctius (Sancius, Sancio, Sanzio, Sancho), eines aus Albi stammenden und zu den cordobesischen Märtyrern gerechneten christlichen Soldaten des Emirs von Córdoba Abd ar-Rahman II., welcher der kurzen Passio des Eulogius in dessen Documentum martyriale zufolge 841 in Corduba in Andalusien wegen Blasphemie hingerichtet wurde.

Namensträger

Herrscher 

 Sancho V. (Sancho Ramírez; ~1042–1094), König von Navarra und Aragón, siehe Sancho I. (Aragón)
 Sancho VI. (1133–1194), König von Navarra
 Sancho VII. (Navarra) († 1234), König von Navarra
 Sancho (Roussillon) (1161–1223), Graf der Provence
 Sancho Garcés de Navarra (1050–1084), Herr von Uncastillo und Sangüesa

Fiktive Figuren 
 Sancho Panza, der Begleiter von Don Quijote
 Sancho, der Frosch aus der Trickfilmreihe Sancho und Pancho

Familienname 

 Agustín Sancho (1896–1960), spanischer Fußballspieler
 Brent Sancho (* 1977), trinidad-tobagischer Fußballspieler
 Bruno Sancho (* 1985), portugiesischer Radrennfahrer
 Fernando Sancho (1916–1990), spanischer Schauspieler
 Gisela Sancho (* 1964), argentinische Botanikerin
 Ignatius Sancho (1729–1780), englischer Komponist und Schriftsteller
 Jadon Sancho (* 2000), englischer Fußballspieler
 José Sancho (auch Pepe Sancho, Künstlernamen von José Asunción Martínez; 1944–2013), spanischer Schauspieler
 José Eduardo Sancho Castañeda (* 1947), salvadorianischer Politiker
 Nicole Wiggins Sancho (* 2000), spanische Handballspielerin
 Ramon Solsona i Sancho (* 1950), katalanischer Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Ventura García Sancho Ibarrondo (1837–1914), spanischer Politiker
 Vicente Sancho (1784–1860), spanischer Ministerpräsident
 Vicente Alda y Sancho (1839–1901), spanischer römisch-katholischer Erzbischof
 Vidal Sancho (* 1977), spanischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronsprecher
 Xavier Bosch i Sancho (* 1967), katalanischer Journalist und Schriftsteller

Literatur 
 Rafael Lapesa: Sobre el origen de Sancho. In: Dieter Kremer (Hrsg.): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85.º aniversário (Festschrift für Joseph M. Piel). Niemeyer, Tübingen 1988, S. 79–83. Erneut erschienen in: Rafael Lapesa, Juan R. Lodares (Bearb.): Léxico e Historia. Band I: Palabras. Istmo, Madrid 1992, S. 199–205.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname